Kang Yun-mi (shorttrackster) (1988), Zuid-Koreaans shorttrackster
 Kang Yun-mi (turner) (1988), Noord-Koreaans turner